Чемпионат мира по шашкам-64 среди женщин 2015 года прошёл 2—11 октября в помещении гостиницы «Азимут Отель Санкт-Петербург» в Санкт-Петербурге, Россия под эгидой Секции—64 ФМЖД. Одновременно проходил чемпионат мира среди мужчин. Призовой фонд 3,6 млн. рублей.

Регламент 
Чемпионат мира проводился в форматах классическая игра (русские шашки), быстрая игра (бразильские шашки) и молниеносная игра (русские шашки).

К участию в чемпионате мира в классической программе были допущены:

 призёры чемпионата мира 2013 года — Жанна Саршаева, Степанида Кириллина и Юлия Макаренкова
 участницы чемпионата Европы 2014 года, занявшие 1-6 места — Дарья Федорович, Сайыына Попова, Ника Леопольдова, Кристина Заруба
 призёры чемпионата Азии 2014 года
 по три участницы от каждой страны по заявкам национальных федераций
 две участницы от Санкт-Петербурга (места организаторов)
 две участницы (места спонсоров)
 две участницы по решению Международной федерации шашек

К участию в чемпионате мира в быстрой и молниеносная программах допускались участницы по заявкам национальных федераций.

 Система проведения и контроль времени.

Система проведения швейцарская в 9 туров по системе микро-матчей из двух партий. Все программы проводились по системе микро-матчей из двух партий с жеребьевкой первого хода белых.

Контроль времени в классической программе: 45 минут до конца партии каждому участнику плюс 15 секунд за каждый сделанный ход каждому участнику. В быстрой программе: 7 минут до конца партии каждому участнику плюс 5 секунд за каждый сделанный  ход. В молниеносной программе: 3 минуты до конца партии каждому участнику плюс 2 секунды за каждый сделанный ход.

Определение победителей 
За победу дается 2 очка, за ничью — 1 очко, за поражение — 0. Места определялись по сумме очков, набранных участниками. В случае равенства очков места определялись по следующим критериям:
 При чётном числе участников
1. По коэффициенту Бухгольца (по сумме набранных соперниками)

2. По усеченному коэффициенту Солкофа (по сумме очков, набранных соперниками, без учета наименьшего результата)

3. Проводится матч до первой победы с укороченным контролем времени.

 При нечётном числе участников

1. По усеченному коэффициенту Солкофа

2. По коэффициенту Бухгольца

3. Проводится матч до первой победы с укороченным контролем времени.

Расписание

Результаты 
GMIF — международный гроссмейстерMIF — международный мастерMFF — мастер ФМЖД

Основная программа 
Приняли участие 28 спортсменок из 16 стран. Средний рейтинг 1605.

Быстрые шашки 
Приняли участие 33 спортсменки из 16 стран. Средний рейтинг 1561.

Блиц 
Приняли участие 38 спортсменок из 18 стран.

Ссылки 
 Результаты классической программы на сайте Chessarbiter.com
 Результаты рапида на сайте Chessarbiter.com
 Результаты блица на сайте Chessarbiter.com

Примечания 

2015
2015 год в шашках
2015 год в Санкт-Петербурге
Международные спортивные соревнования в Санкт-Петербурге
Соревнования по русским шашкам в Санкт-Петербурге
Спорт в России в 2015 году
Октябрь 2015 года
Чемпионаты мира в 2015 году
Чемпионаты мира в России